W Polsce
 Krzemieniewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Czarne 
 Krzemieniewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik 
 Krzemieniewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo
 Krzemieniewo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo
 Krzemieniewo – gmina w powiecie leszczyńskim
 Krzemieniewo – gromada w powiecie leszczyńskim
 Krzemieniewo – stacja kolejowa